Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2015/16 je 24. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž bude započata 1. srpna 2015 a poslední kolo se odehraje 28. května 2016.

Před zahájením jarní části odstoupil ze soutěže jerevanský klub Ulisses Jerevan FC z důvodu těžkých finančních potíží. Soutěž tak dohrává sedm celků, což je ovšem méně než je v pravidlech UEFA a ohrožuje to tak další existenci arménské nejvyšší soutěže (nejmíň má mít každá soutěž alespoň osm týmů).

Složení ligy v ročníku 2015/16

Tabulka

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2015/16
Fotbal v Evropě v roce 2015
Fotbal v Evropě v roce 2016
Sport v Arménii v roce 2015
Sport v Arménii v roce 2016